Kaby Lake (произносится как Кэби лэйк) — кодовое название семейства процессоров Intel Core 7-го поколения, которая является усовершенствованным «таком» Skylake с незначительным изменением техпроцесса 14-нм до 14-нм+. Появление процессоров в рознице состоялось в начале 2017 года.

Особенности 
 14-нм технологический процесс 14FF+
 Конструктивное исполнение LGA 1151
 Базовое количество ядер — 2 или 4
 Чипсет 200-й серии (Union Point); поддерживаются чипсеты 100-й серии (может потребоваться обновление BIOS’а)
 Требования по теплоотводу (TDP) до 95 Вт (LGA 1151)
 Поддержка DDR3L SDRAM и DDR4 SDRAM, ограниченная поддержка UniDIMM SO-DIMM
 Поддержка Thunderbolt 3 с возможностью подключения до двух мониторов с разрешением 4K, либо один с разрешением 5K
 Опциональная память eDRAM 4-го уровня 64 МБ
 Поддержка технологии памяти Intel Optane (3D Xpoint)
 Встроенная графика серии HD 600 с аппаратной поддержкой кодирования/декодирования форматов видеосжатия HEVC (H.265) с глубиной цвета 10 бит на канал, VP9 8/10 бит
 Нативная поддержка технологии защиты медиаконтента HDCP 2.2
 Официальная совместимость только с Microsoft Windows 10 и отсутствие таковой с предыдущими операционными системами Microsoft
Начиная с этого поколения, встроенные видеоядра процессоров поддерживают HAGS в Windows 10 версии 2004 или новее, что позволяет дополнительно повысить уровень производительности и отклика лишь одной настройкой в системе, но в текущий момент поддержка обеспечивается только с инсайдерскими драйверами.

Стратегия разработки микропроцессоров компании Intel

Бренды 
Интел выпускает процессоры семейства Kaby Lake под следующими брендами:

Процессоры 7-го поколения

Настольные процессоры Kaby Lake-S 

 X — экстремальный
 K — разблокированный
 T — пониженного энергопотребления
 E — встраиваемый

Мобильные процессоры

Серия Н 

 Н — высокопроизводительная графика
 K — разблокированный
 Q — четырёхъядерный

Серии U/Y

Серверные процессоры

Процессоры 8-го поколения 
Процессоры 8-го поколения семейства Kaby Lake Refresh имеют четыре физических ядра и поддерживают восемь вычислительных потоков благодаря технологии Hyper-Threading. Turbo-частоты немного увеличились, а базовые — наоборот, уменьшились (для удержания TDP на уровне 15 Вт). Поддерживается более скоростная память DDR4-2400 и LPDDR3-2133. Модели U-серии выпускаются по 14-нанометровому техпроцессу.
Суффиксы процессоров:
 K — разблокированный
 G — дискретная графическая система
 U — сверхнизкое энергопотребление

Процессоры Kaby Lake-R

Процессоры Kaby Lake-G 
Процессоры семейства Kaby Lake-G с графической подсистемой Radeon от AMD (этот GPU является отдельным кристаллом, расположенным на одной текстолитовой подложке с кристаллом CPU) предназначены для включения в состав компактных игровых десктопов, ноутбуков и «2-в-1». Они сочетают собственно кристалл Core, со встроенной графикой HD Graphics 630, и дискретную графику Radeon RX Vega M, с собственным 4-Гбайтным буфером в виде микросхемы HBM2, соединенной посредством технологии Intel EMIB. Для соединения процессора с дискретной графикой используется восемь линий PCI Express 3.0.

Процессоры Amber Lake-Y 
28 августа 2018 Intel анонсировала обновлённую линейку мобильных процессоров с пониженным энергопотреблением под кодовым названием Amber Lake. Эти процессоры используют разъём BGA-1515.

Процессоры 10-го поколения 
21 августа 2019, одновременно с анонсом мобильных процессоров 10-го поколения Comet Lake компания Intel представила обновлённую линейку под кодовым названием Amber Lake. Эти процессоры используют разъём BGA-1377.

Процессоры Amber Lake-Y

См. также 
 Список микропроцессоров Intel
 Список кодовых имён продукции Intel

Примечания

Ссылки 
 О сроках выхода процессоров Intel Kaby Lake и Cannonlake , overclockers.ua, 2016-01-06

Микроархитектуры Intel
X86
Многоядерные процессоры